

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Objezierze – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino 
 Objezierze – kolonia w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Objezierze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki 
 Objezierze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin

Wody w Polsce 
 Objezierze – jezioro w Polsce położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Krzęcin

Zobacz też 
 Nowe Objezierze
 Stare Objezierze